Mioduszewski – polskie nazwisko.

Najczęściej osoby o tym nazwisku mieszkają w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Współcześnie nosi je 3118 osób.

Znane osoby 
 Jerzy Mioduszewski – matematyk
 Józef Mioduszewski – polityk, poseł na Sejm
 Michał Mioduszewski – ksiądz misjonarz, zbieracz pieśni religijnych
 Robert Mioduszewski – piłkarz, trener
 Tadeusz Mioduszewski – pedagog, poeta
 Tomasz Mioduszewski – wokalista, autor tekstów

Przypisy 

Polskie nazwiska